Vrede van Berlijn (1878), voor de uitkomst van het congres ter oplossing van de Oosterse Kwestie
 Koloniale Conferentie van Berlijn voor de conferentie van 1884 - 1885.
 Verklaring van Berlijn (2007), verklaring van de EU ter gelegenheid van 50 jaar Europese Samenwerking
 Verklaring van Berlijn over vrije toegang tot kennis in de wetenschappen en geesteswetenschappen, 2003